Chantry (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
Chantry (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
Chantry (Suffolk), een wijk in Ipswich in het Engelse graafschap Suffolk
Bastien Chantry, een Belgische voetballer